Grand Prix Polski I na Żużlu 2017 – turniej rozegrany w Warszawie
 Grand Prix Polski II na Żużlu 2017 – turniej rozegrany w Gorzowie Wielkopolskim
 Grand Prix Polski III na Żużlu 2017 – turniej rozegrany w Toruniu